Это список наград и номинаций, полученных VIXX, южнокорейской мужской группой, состоявшей из шести человек, сформированная под руководством Jellyfish Entertainment. Они начали получать признание в 2013 году, через год после их дебюта, выпустив один альбом, EP, повторно выпущенный мини-альбом, наконец, полноформатный альбом. VIXX выпустили новый материал на ежеквартальной основе в течение этого года, наконец, выиграв свою первую награду музыкального шоу «Voodoo Doll» на Music Bank. Группа была удостоена 23 наградами от Южной Кореи и международных мероприятий. VIXX также получили 28 побед в телевизионных программах Южной Кореи.

Корейский

Golden Disk Awards

Mnet Asian Music Awards

SBS MTV Best of the Best

Seoul Music Awards

Gaon Chart Music Awards

MBC Show Champion Awards

Asia Artist Awards

Korean Entertainment Arts Awards

Китайский

YinYueTai V Chart Awards

China Music Awards

Японский

Japan Gold Disc Awards

Международный

MTV Europe Music Awards

SBS PopAsia Awards

KMC Radio Awards

Другие награды

Музыкальные программы 
Это коллекция побед VIXX в телевизионных программах Южной Кореи. Music Bank выходит в эфир на KBS, Inkigayo на SBS, Show Champion на MBC Music, The Show на SBS MTV, M! Contdown транслируется по кабельному каналу Mnet и Show! Music Core на MBC.

Music Bank

Inkigayo

Show Champion

The Show

M! Countdown

Show! Music Core 

 Show! Music Core закончило свою систему диаграмм 14 ноября 2015 года.

Ссылки 
 http://www.mtv.co.kr/shows/2013-sbs-mtv-best-of-the-best/#showSummary
VIXX
VIXX